

Patronyme 
Barbara Paulson (née en 1928), mathématicienne américaine ;
Bjørn Paulson (1923–2008), athlète norvégien, spécialiste du saut en hauteur ;
 Brandon Paulson (né en 1973), lutteur américain, spécialiste de lutte gréco-romaine ;
 Brian Paulson, musicien américain ;
 Henry Paulson (né en 1946), homme d’affaires américain, secrétaire du Trésor des États-Unis dans l’administration Bush ;
 Jay Paulson (né en 1978), acteur américain ;
 John Paulson (né en 1955), financier américain ;
 Rachel Paulson, actrice américaine ;
 Sarah Paulson (née en 1974), actrice américaine ;

Autre 
 Paulson & Co, fonds d’investissement fondé par John Paulson ;
 Plan Paulson, plan du gouvernement américain préparé par Henry Paulson pour faire face à la crise financière de l’automne 2008.

Voir aussi
 
 

Homonymie
Patronyme anglais